Knezovec (mađarski Gyümölcsfalva) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Šenkovec, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 420 stanovnika te 115 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji